

Mitologia greca 
 Agenore – re di Tiro e figlio di Poseidone e di Libia e fratello di Belo
 Agenore – re di Argo e figlio di Foroneo e fratello di Iaso e Pelasgo. Altri padri a lui ricondotti sono Ecbaso e Triopa
 Agenore – figlio di Pleurone e Santippe. Divenne nonno di Laocoonte
 Agenore – figlio di Fegeo e fratello di Arsinoe (figlia di Fegeo) e di Pronoo. Assieme a quest'ultimo assassinò Alcmeone
 Agenore – guerriero troiano, figlio di Antenore, personaggio dellIliade di Omero
 Agenore – uno dei figli di Egitto che sposò una danaide e da lei fu ucciso.
 Agenore – anche chiamato Fineo. Un promesso sposo di Andromeda 
 Agenore – uno dei niobidi figlio di Anfione e di Niobe
 Agenore – soldato della guerra contro Tebe, morì annegato per salvare il fratello Tages
 Agenore – originario di Dulichio. Fu uno dei Proci
 Agenore – originario di Zante. Fu uno dei Proci
 Agenore – figlio di Areo e nonno di Patreo, il fondatore di Patrae, oggi Patrasso
 Agenore – marito di Dioxippe e padre di Sipilo, che involontariamente uccise sua madre

Onomastica
 Agenore – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
 Agenore – nome del padre di Wendy (Peter Pan – J.M.Barrie)

Pagine correlate
Agenor

Altri progetti